Joachim von Ribbentrop
 Pakt Ribbentrop-Mołotow